Gerwin ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Gerwin (1891–1960), deutscher Maler
 Hanno Gerwin (* 1953), deutscher Journalist und Theologe
 Kevin Gerwin (* 1987), deutscher Moderator, Stadionsprecher, Sportjournalist und Komiker
 Robert Gerwin (1922–2004), deutscher Technik- und Wissenschaftsjournalist
 Thomas Gerwin (* 1955), deutscher Komponist, Klangkünstler und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Gervin
 Gerwen
 Gerwinn